Nieuwenhuis ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Willem Nieuwenhuis (1864–1953), niederländischer Ethnologe
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919), niederländischer sozialistischer Politiker
 Ferdinand Jacob Domela Nieuwenhuis (1808–1869), niederländischer evangelisch-lutherischer Theologe und Prediger
 Helmut Nieuwenhuis (* 1952), deutscher Jurist
 Jacques Nieuwenhuis (* 1980), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Jacob Nieuwenhuis (1777–1857), niederländischer lutherischer Theologe, mathematischer Logiker und Philosoph
 Johannes Nieuwenhuis († 1810), niederländischer altkatholischer Bischof
 Joris Nieuwenhuis (* 1996), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Nieuwenhuys
 Nieuwenhuizen
 Nijenhuis